Le terme centre de contrôle peut désigner :
 Dans le domaine de l'astronautique, un centre de contrôle de mission, salle d'où sont coordonnées les actions qui concourent à l'accomplissement d'une mission spatiale telles qu'un lancement ou une opération orbitale.
 Dans le domaine aéronautique, un centre de contrôle régional (CCR) ou un Contrôle d'approche (APP) des services de contrôle de la circulation aérienne.

Le terme correspondant en anglais est control centre (orthographe britannique).

Référence 

Droit français : arrêté du  relatif à la terminologie des sciences et techniques spatiales.

Astronautique
Navigation aérienne